Мари́на Са́тти () — греческая певица и актриса.

Биография 
Сатти родилась 26 декабря 1992 года в Афинах и выросла в городе Ираклион на острове Крит. Её отец суданец, а мать — гречанка с Крита. Сатти приехала в Афины изучать архитектуру в Афинском национальном техническом университете. Также она изучала классическое пение, театр и танец. Через 5 лет она получила диплом по классическому пению и классическому роялю. Затем она получила стипендию в Музыкальном колледже Беркли (США), где погрузилась в греческую и арабскую музыку. Сатти окончила колледж в 2011 году по специальности «современная композиция и компьютерная аранжировка» и «создание музыки для кино». Позже она приняла участие в мировом туре Европейского джазового оркестра и с Мировым Джазом Нонетом.

Карьера актрисы и певицы 
Сатти строит карьеру как актриса. Она выступала на АльфаТV и снималась в сериале «Меры» на АNТ1. В театре она выступала в пьесах «Эротокрит», «Вестсайдская история», «Шрек: Мюзикл», «Скрипач на крыше», «Магазинчик ужасов», «Ипполит и Трахиния». В фильмах она озвучивала куклу Барби для компании Маттел, а также озвучивала роль и пела песни Моаны в диснеевском мультфильме «Моана».
В её исполнении песня «Купес» («Кружки») приобрела вирусную популярность. Песня «Мантисса» («Гадалка») стала её первым синглом, премьера которого состоялась 19 мая 2017 года. В песне современный греческий текст сочетается с традиционными греческими и арабскими инструментами. В том же году «Мантисса» была провозглашена «песней лета» Национальным Общественным Радио США. Она достигла вершины музыкальных хит-парадов в Болгарии и Румынии. У клипа песни, который был снят на улице Афинаса в Афинах, более 36 миллиона просмотров на Ютубе. У Сатти подписан контракт с лейблом «314».

Примечания

Ссылки 
 Национальное Общественное Радио (США) провозглашает песню «Мантисса» одной из песен 2017 года

 «Греко-суданская певица, которая олицетворяет надежду» (статья на ресурсе «Хаффингтон Пост»)

Певцы и певицы Греции
Выпускники Музыкального колледжа Беркли